Чемпионат Европы по гребле 1896 года проходил на Женевском озере в швейцарском городе Женева 6 сентября. Соревнование проводилось только среди мужчин, среди пяти стран: Австро-Венгрия, Бельгия, Франция, Италия и Швейцария. Участвовало четыре класса лодок (M1x, M2 +, M4 +, M8 +).

Медальный зачет

Примечания 

Академическая гребля в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Женеве
Чемпионаты Европы в 1896 году